AEN – Calcareniti con alveolinidi e nummulitidi – nella città metropolitana di Napoli – sintema stratigrafico della Campania